Nuotio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1962), actrice et auteure finlandaise
Jenny Nuotio (1882-1948), femme politique finlandaise
Paavo Nuotio (1901-1968), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois